Euforia (álbum de Madredeus)
 Euforia (álbum de Fito Páez)

Desambiguações de música